Luciano Bonaparte, I Príncipe de Canino y Musignano (Ajaccio, 21 de mayo de 1775-Viterbo, 29 de junio de 1840), fue el tercer hijo de Carlo María Buonaparte y de María Leticia Ramolino y hermano de Napoleón Bonaparte. Fue asambleario primero y presidente después del Consejo de los Quinientos durante la Revolución. Poeta, miembro de la Academia Francesa, político y diplomático (Embajador de Francia en Madrid). Tuvo un papel relevante en la Guerra de las Naranjas entre Portugal y España, con la posterior redefinición de la frontera España/Portugal, utilizando la rivera del río Guadiana, con la consiguiente recuperación de Olivenza para España tras la firma del tratado de Badajoz en 1801.

Biografía 
Como todos los hijos de la familia Bonaparte, Lucien realizó sus estudios en el continente francés, primero en Autun y después en Brienne.

A pesar de estar inicialmente destinado, al igual que su hermano inmediatamente mayor Napoleón, a la carrera de las armas, problemas con la obtención de ayudas económicas para acceder a la escuela militar le aconsejaron optar por el sacerdocio y entra en el seminario de Aix-en-Provence. Cuando regresó a Córcega, perseverando en sus propósitos eclesiásticos, el estallido de la Revolución Francesa irrumpe y altera toda a su vida y planes. Con apenas 15 años de edad, se entusiasma con las nuevas ideas que, desde París, barren toda Francia primero y Europa después.

Abandonando su carrera eclesiástica, entra a trabajar como secretario particular de Pascal Paoli, pero en 1793, cuando muere Luis XVI de Francia, Lucien, adopta el ideal jacobino y rompe con Pascal Paoli. Es objeto de una maquinación populista contra él, que por extensión acaba afectando a toda la familia Bonaparte en Córcega: tienen que huir de la isla mientras su casa es asaltada e incendiada.

Refugiado en Saint-Maximin, conoce y se casa en 1794 con Christine Boyer, la encantadora hija de su anfitrión, con la que tiene cuatro hijos, aunque dos de ellos (los dos únicos varones) murieron inmediatamente después de su nacimiento. Tras enviudar, casó en segundas nupcias con Alexandrine de Bleschamps, con la que tuvo otros 10 hijos más.

En el plano político, es reconocido como un destacado líder del movimiento jacobino, llegando a tomar el nombre de 'Brutus' Bonaparte, en homenaje al homónimo de la antigua Roma que asesinara a Julio César para salvar la República. Amigo de Maximilien Robespierre, también fue víctima de la represión que se siguió a su caída del poder, siendo encarcelado durante algún tiempo. Gracias al apoyo de su hermano Napoleón, que siguiendo su fulgurante carrera militar ya era general, consigue salir de prisión y un cargo de comisario de guerra de los ejércitos del Norte, una vez calmada la vertiginosa agitación política de Termidor.

Vida pública 

De ideología jacobina, fue presidente del Consejo de los Quinientos y artífice del Golpe de Estado del 18 de brumario. Fue ministro del Interior en París y embajador en España, pero sus diferencias con su hermano Napoleón eran cada vez mayores, tanto por sus ideas políticas republicanas como por su carácter. 

Precisamente en el desempeño de su trabajo como embajador, participó de forma prominente en el fin del conflicto entre Portugal y España, a propósito de las fronteras, y que sería conocida como la guerra de las naranjas. La delegación española y Luciano, en su calidad de representante de Francia, a comienzos de junio de 1801 firmaron el acuerdo que más tarde desembocaría en la tratado de Badajoz, en unas condiciones muy ventajosas para ambas partes, pero que no fueron del agrado del Primer Cónsul. Luciano se vio obligado a presentar su dimisión el 28 de junio de ese mismo año, antes que contravenir y revocar ante las cortes española y portuguesa el acuerdo ya firmado. Finalmente, el 4 de diciembre de ese mismo año su dimisión fue aceptada, regresando a París el 21 de ese mismo mes.

Más tarde se haría cargo de otro proyecto de su hermano, el Consejo de Estado, y el 4 de mayo de 1802 defendió ante él la creación de la Legión de Honor, del que él mismo obtendría la máxima distinción unos años más tarde. El 7 de julio el Tribunal lo designó como representante del Gran Consejo de la Orden, junto con su hermano José, nombramientos que tampoco fueron del agrado del Primer Cónsul.

Pero la ruptura definitiva no tardaría en llegar: a finales de junio de 1802, en casa de su amigo Alejandro Laborde, en Méréville, conoció a Alexandrine de Bleschamps, de 24 años e hija de un abogado en horas bajas desde la Revolución. El flechazo fue inmediato y tras arreglar lo más rápidamente que pudo la documentación necesaria, se casó con ella, contraviniendo frontalmente a su hermano, que tenía previstos para él otro plan de matrimonio.

Rechazando honores y excluido de la línea sucesora, se exilió en Italia, donde llegó a formalizar una gran relación con el papa Pío VII, que lo acogió bajo su protección. Con la ocupación de Roma el 2 de febrero y su anexión al Imperio francés en 1808, Luciano se vio obligado a huir, y decidió navegar a EE. UU, pero fue detenido por los ingleses y conducido primero a Malta y después a Inglaterra,  donde permanecería prisionero hasta la caída de Napoleón Bonaparte en 1814.

De regreso a Roma, el papa lo nombró príncipe de Canino y, poco después, León XII lo tituló príncipe de Musignano. Vivió en Italia, en compañía de su mujer y sus 10 hijos, hasta el final de sus días.

Pese a sus continuas diferencias con Napoleón, lo apoyó a su regreso de la isla de Elba, en el periodo llamado de los Cien Días, por lo que el emperador lo reconoció a él y a sus hijos como príncipes romanos, aunque sin derechos de sucesión al trono francés.

Fue un gran orador, coleccionista de antigüedades, mecenas de arte y gran aficionado a la astronomía. Aficionado a la arqueología, promovió excavaciones y coleccionó valiosas cerámicas griegas, algunas de las cuales serían adquiridas por el empresario Antoine Vivenel y donadas para la fundación de un museo en Compiègne (Francia).

Hacia 1805 el escultor Joseph Charles Marin (1759-1834) realizó un busto de Lucien Bonaparte de estilo neoclásico, que se conserva en el Palacio de Versalles.

Títulos y distinciones honoríficas 
  Caballero Gran Águila de la Orden de la Legión de Honor (Primer Imperio Francés, 1815).
 Príncipe de Canino y Musignano. Con la primera abdicación de Napoleón, en abril de 1814, Lucien regresó a Roma donde fue nombrado príncipe de Canino por el Papa Pío VII. Con la vuelta al poder de su hermano en el gobierno de los Cien Días marchó a París, ambos se reconciliaron y retomó todos sus honores y títulos en Francia. Tras la derrota definitiva en Waterloo del bonapartismo, Lucien fue declarado proscrito y huyó por tercera vez a Roma donde fue nombrado príncipe de Musignano por el Papa León XII en recompensa a sus servicios.

Matrimonios y descendencia 
Se casó en primeras nupcias con (1) Christine Boyer (*Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 3 de julio de 1771, †París 14 de mayo de 1800) y en segundas con (2) Alexandrine de Bleschamps Jouberthou de Vamberthy, con descendencia: 

 (1) Charlotte Bonaparte Boyer (*Saint Maximin 23 de febrero de 1795,†13 de mayo de 1865) ), que el 27 de diciembre de 1815, en Rome, casó con Mario Gabrielli,  príncipe de Prossedi (*6 de diciembre de 1773,†17 de septiembre de 1841), con descendencia.
 (1) Christine Egypta Bonaparte Boyer (*1798,†1847), que el 28 de marzo de 1818 casó en primeras nupcias en Roma con el conde Arvid Posse (†San Antonio, Texas, 1831), divorciándose a comienzos de 1824. El 20 de julio de 1824, en segundas nupcias casó con Lord Dudley Stuart (*Londres 11 de enero de 1803, †Stokolm 17 de noviembre de 1854), último hijo de John Stuart, I Marqués de Bute, y su segunda esposa, Frances Coutts, hija del banquero Thomas Coutts. Tuvieron descendencia:
 Paul Amadeus Francis Coutts Stuart Bonaparte (†1889), sin posteridad.

 (2) Charles Lucien Bonaparte de Bleschamps, II príncipe de Canino, fue un destacado naturalista y ornitólogo, que viajó a los Estados Unidos y describió numerosos géneros de palomas, petreles y aves en general. Casó con su prima Zenaida (Zenaïde Charlotte Julie Bonaparte) el 29 de junio de 1822 en Bruselas,
 (2) Laetizia Bonaparte de Bleschamps (*Milán 1 de diciembre de 1804, †Viterbo 15 de marzo de 1871), que el 4 de marzo de 1821 casó con Thomas Wyse Bagge (*Dumfree 9 de diciembre de 1791, †Atenas 15 de abril de 1862), con posteridad.
 (2) José Bonaparte de Bleschamps (*14 de junio de 1806,†15 de agosto de 1807), muerto sin descendencia.
 (2) Jeanne Bonaparte de Bleschamps (*22 de julio de 1807, †22 de septiembre de 1829), que casó con el marqués Onorato Onorati.
 (2) Paul María Bonaparte de Bleschamps (*3 de noviembre de 1809, †7 de septiembre de 1827), muerto sin descendencia en la guerra de independencia griega.
 (2) Louis Lucien Bonaparte de Bleschamps (*Thorngrove  4 de enero de 1813, †3 de noviembre de 1891), que fue un destacado filólogo que estudió las lenguas vivas con métodos rigurosos por medio de la comparación lingüística, destacando por sus trabajos sobre el euskera.
 (2) Pierre Napoleón Bonaparte de Bleschamps (*11 de octubre de 1815, †7 de abril de 1881), que casó con Eleonor J Ruffin.
 (2) Antoine Bonaparte de Bleschamps (*31 de octubre de 1816, †28 de marzo de 1877), que casó con Marie Anna Cardinalli, sin posteridad.
 (2) Marie Alexandrine Bonaparte de Bleschamps (*10 de octubre de 1818, †20 de agosto de 1874), que casó con el conde Constantini de Laviano.
 (2) Constance Bonaparte de Bleschamps (*30 de enero de 1823, †5 de septiembre de 1876), abadesa, sin posteridad.

Principado de Canino y Musignano

Ancestros

Obras publicadas 
Entre otras, estas fueron sus obras publicadas más importantes:
 La Tribu indienne, ou Edouard et Stellina, novela, París 1799.
 Charlemagne ou l'Église sauvée, poema épico en 24 cantos, París 1815.
 La Cyrnéïde ou la Corse sauvée, 12 cantos, París 1819
 Aux citoyens français membres des colléges electoraux, Le Mans 1834.
 La vérité sur les Cent-Jours, París 1835.
 Mémoires de Lucien Bonaparte, prince de Canino, écrits par lui-même, París 1836. 
 Memoirs of the Private and Political Life of Lucien Bonaparte: Prince of Canino, Lucien Bonaparte, Edita Henry Colburn 1818.
 Mémoire sur les vases étrusques, París 1836.
 Le 18 Brumaire, París 1845.
 La Vérité sur les Cent-Jours, Edita Delaunay 1816.

Notas

Bibliografía 

 Luciano y su mundo, Ana Aguilar Villanova-Rattazzi, Editorial Tleo (tleo@editorialtleo.com), Granada 2011, ISBN: 978-84-15099-18-5.
 The Emperor of Nature: Charles-Lucien Bonaparte and His World, Patricia Tyson Stroud, Edita University of Pennsylvania Press 2000, ISBN: 0812235460.
 Swedish American Genealogist, Volume 3 Number 3, Article 4, (09/01/1983), Additional Notes on Arvid Posse, By Nils William Olsson.
 The Legacy of Empire: Napoleon I and III and the Anglo-Italian Circle during the Risorgimento, Sharon Worley, Edita Cambridge Scholars Publishing (14 nov 2018), ISBN: 1527521613.
 Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Vol. X. (2007), Edita Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, ISSN: 1133-1240, Pag 343.
 Napoleon's Brothers, Andrew Hilliard Atteridge and Jérôme Bonaparte, Arkose Press (October 21, 2015), ISBN: 1345018479.
 The spurious brood: Princess Letitia Bonaparte and her children, Olga Bonaparte-Wyse, Edita Gollancz 1969, ISBN: 057500262X.
 El Cura de Ars: Patrono de todos los sacerdotes del mundo, Francis Trochu, Edita Palabra 2013, ISBN: 8498406838.
 Memoirs of the Private and Political Life of Lucien Bonaparte: Prince of Canino, Lucien Bonaparte, Edita Henry Colburn 1818, Pág 62.

Enlaces externos 

Luciano
Embajadores de Francia en España
Miembros de la Academia Francesa
Nobles de Italia
Grandes cruces de la Legión de Honor
Nacidos en Ajaccio
Fallecidos en Viterbo